Матко́вський

 Матковський Андрій Всеволодович (*1964) — міський голова Полтави (2006—2010).
 Матковський Володимир Ісакович (1900—1979) — радянський віолончеліст, заслужений артист РРФСР (1951).
 Матковський Володимир Михайлович (1936—2009) — актор.
 Матковський Григорій Гнатович (1851—1941) — актор театру «Соловцов», викладач Музично-драматичної школи М. Лисенка (1907—1910).
 Матковський Дмитро Леонтійович (1939–2013) — радянський і молдавський поет, прозаїк, драматург, публіцист.
 Інокентій Матковський (1722—1781) — церковний діяч, василіянин, педагог, канівський архимандрит, протоігумен Руської провінції.
 Матковський Олег Богданович (*1957) — український політик.
 Матковський Олег Миколайович — учасник Революції Гідності, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Матковський Орест Іллярович (*1929) — український мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.
 Матковський Северин (1861-1935) — священик УГКЦ, громадський діяч. Делегат Української Національної Ради ЗУНР.

Примітки 

Українські прізвища